Het ATP-toernooi van Wembley 1990 (met de officiële naam Benson & Hedges Championships 1990) werd gespeeld van 5 tot en met 11 november 1990. Er werd gespeeld op tapijtbanen in de Wembley Arena in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk, Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Wembley